Nogometno društvo Slovan Ljubljana (ND "Slovan" Ljubljana; "Slovan Ljubljana"; "Slovan") je nogometni klub iz Ljubljane, regija Središnja Slovenija, Republika Slovenija.  
U sezoni 2019./20. "Slovan" se natjecao u Regionalnoj ljubljanskoj ligi, ligi četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Slovenije.

O klubu 
Klub je osnovan kao SK "Slovan" 1913. godine, a prve utakmice igra 1914. godine. Zbog I. svjetskog rata, klub zamrzava djelovanje do 1919. godine. Do II. svjetskog rata "Slovan" je igrao u prvenstvima Ljubljanskog nogometnog podsaveza.  
Poslije rata, klub se obnavlja kao FD "Borec". U sezoni 1946./47. igraju "Slovensku republičku ligu", ali se u zimskoj stanci "Borec" spaja s još dva kluba "Svoboda" i "Udarnik" u "Enotnost" (kasnije "Olimpija"). Od preostalih igrača "Borca" je formiran DŠD "Slovan" koji je u sezoni 1953./54. postao član republičke lige, te je u njoj pretežno igrao do raspada Jugoslavije, te je osvojio u sezonama 1964./65. i 1982./83. Kasnije je "Slovan" djelovao pod nazivima NK "Slovan" i ND "Slovan". U sezonama 1965./66. i 1983./84. "Slovan" je nastupao u "2. saveznoj ligi - Zapad, a u sezoni 1988./89. u "Međurepubličkoj ligi - Zapad".  
1991. godine, osamostaljenjem Slovenije, klub pod imenom ND "Slovan Mavrica" postaje član novouspostavljene "1. slovenske nogometne lige". 1993. godine klub mijenja ime u ND "Mavrica". 1995. godine se "Slovan" ("Mavrica") spaja s klubom "Slavija Vevče" (koja je tada igrala pod imenom "Vevče Donit filtri") te novi klub igra u početku kao "SET Vevče" (ali klub je nastavio igrati na stadionu u Kodeljevu), da bi 1998. godine postao "Slovan-Slavija", te potom ponovno ND "Slovan", igrajući dalje u nižim slovenskim ligama.

Stadion 
"Slovan" nastupa na Stadoinu Kodeljevo", koji se nalazi u istoimenom dijelu Ljubljane.

Uspjesi

nakon 1991. 
 2. slovenska liga 
 prvak: 1996./97. (SET Vevče) 

 Regionalna ljubljanska liga 
 prvak: 2001./02. 

 Liga MNZ Ljubljana 
 doprvak: 2011./12.

od 1945. do 1991. 
 Slovenska republička liga 
 prvak: 1964./65., 1982./83. 
 doprvak: 1961./62., 1979./80., 1980./81., 1990./91.  
 trećeplasirani: 1984./85., 1986./87. 

 Slovenska republička liga - Zapad
 trećeplasirani: 1953./54. 

 Slovenske regionalna liga - Zapad
 prvak: 1972./73. 

 Slovenski republički kup 
 pobjednik: 1981./82. 
 finalist: 1961., 1979./80., 1985./86.

do 1941.  

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - II. razred 
 doprvak: 1935./36. 

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - skupina Ljubljana - I. razred 
 doprvak: 1920.-Jesen, 1931./32. 

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - skupina Ljubljana - II. razred 
 prvak: 1924./25., 1935./36.  
 doprvak: 1922./23., 1923./24., 1929./30., 1930./31.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 KD Slovan Ljubljana 
 Ljubljana

Vanjske poveznice 
  nd-slovan.si, službne stranice 
  prvaliga.si, ND SLOVAN (1. SNL) 
  nzs.si, ND SLOVAN (3. SNL - Center) 
  nzs.si, ND SLOVAN (3. SNL - Zahod) 
  globalsportsarchive.com, ND Slovan Ljubljana  
  int.soccerway.com, ND Slovan Ljubljana 
  worldfootball.net, Slovan Ljubljana 
  transfermarkt.com, ND Slovan Ljubljana

Izvori 
 
  nd-slovan.si, Naša zgodovina , pristupljeno 15. srpnja 2020. 
  nd-slovan.si, Slovanovi reprezentanti , pristupljeno 15. srpnja 2020. 
  nd-slovan.si, Infrastruktura , pristupljeno 15. srpnja 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, ND Slovan 
  foot.dk, NK Mavrica  
 Nebojša Jakovljević i dr.: Fudbalska takmičenja južnih Slovena 1873-1974, Subotica, 2018.,  
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 299  
  

Slovenski nogometni klubovi
Nogomet u Ljubljani